Форбс () может означать:

Персоналии 
 Форбс, Арчибальд (1838—1900) — английский политический писатель.
 Форбс, Берти Чарлз (1880—1954) — американский журналист, основатель журнала «Forbes».
 Форбс, Билли (род. 1990) — футболист из Тёркса и Кайкоса.
 Форбс, Брайан (1926—2013) — английский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Форбс, Вернон Зигфрид (1905—1993) — южноафриканский географ.
 Форбс, Вильям Александр (1855—1883) — английский анатом и зоолог.
 Форбс, Вильям Кэмерон (1870—1959) — американский банкир, государственный деятель и дипломат.
 Форбс, Генри (1851—1932) — шотландский путешественник и естествоиспытатель.
 
 Форбс, Дамар (род. 1990) — ямайский прыгун в длину.
 Форбс, Джеймс (1773—1861) — британский ботаник.
 Форбс, Джеймс (род. 1952) — американский баскетболист.
 Форбс, Джеймс Дэвид (1809—1868) — шотландский физик.
 Форбс, Джон (1798—1823) — ботаник.
 Форбс, Джон (португальский генерал) (1733—1808) — португальский военачальник британского происхождения.
 Форбс, Джордж Уильям (1869—1947) — 22-й премьер-министр Новой Зеландии.
 Форбс, Дункан (1798—1868) — английский лингвист восточных языков и шахматный историк.
 Форбс, Кэти (род. 1968) — английская шахматистка.
 Форбс, Мишель (род. 1965) — американская актриса.
 Форбс, Невилл (1883—1929) — английский славист.
 Форбс, Сашали (род. 1996) — ямайская бегунья на 100 метров, призёр Олимпийских игр в эстафете.
 Форбс, Стив (род. 1947) — американский издатель, бизнесмен и политик.
 Форбс, Стэнхоуп (1857—1947) — ирландский художник.
 Форбс, Фрэнсис Блэквелл (1839—1908) — китайский ботаник и купец.
 Форбс, Эван (1912—1991) — баронет.
 Форбс, Эдвард (1815—1854) — британский натуралист, малаколог, ботаник, геолог, преподаватель, научный писатель, художник.
 Форбс, Эдвин (Edwin Forbes; 1839—1895) — американский живописец и гравёр.
 Форбс, Элизабет Адела (1859—1912) — канадская художница-постимпрессионист.

Журналы 
 Forbes — американский финансово-экономический журнал.
 Forbes Global 2000 — список 2000 крупнейших компаний мира по версии журнала Forbes.
 Форбс 400 — список 400 самых богатых людей США.
 Forbes Russia — российская версия журнала Forbes.

Топонимы 
 Форбс — район на востоке г. Оттава.
 Форбс — озеро в северной части провинции Саскачеван (Канада).
 Форбс — гора в Канаде (Альберта), названа в честь Эдварда Форбса.
 Форбс — город на реке Локлане в Новом Южном Уэльсе (Австралиия).

Другое 
 Форбс — шотландский клан.

См. также 
 Лорд Форбс — старейший баронский титул в системе Пэрства Шотландии.
 Форбс-филд — бейсбольный стадион в пригороде Питтсбурга, Пенсильвания.

Примечания